Зикуитаро има више значења:

 Зикуитаро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зикуитаро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику